

Persone
 Gennaro Delvecchio – dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Marco Delvecchio – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano

Televisione
 Delvecchio – serie televisiva statunitense
 Alfred Delvecchio – personaggio della serie televisiva Happy Days

Pagine correlate
Del Vecchio